Parungkuda kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Parungkuda, administrativ by, Jawa Barat, 
 Kecamatan Parungkuda, distrikt, Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar